Literature steht für
 literature.at, Literaturwebsite
 literature.de, Literaturwebsite
 Literature-Klasse, Schiffsklasse
Siehe auch:
 Literatur
 Literature to go